Plexus (vom lateinischen plectere, flechten) bezeichnet:

 ein Netzwerk
 das Adern-, Lymphgefäß- oder Nervengeflecht in der Medizin, siehe Plexus (Medizin)
 eine Zeitschrift für Personal aus den Bereichen Anästhesie und Intensivbehandlung, siehe Plexus (Zeitschrift)
 einen Roman von Henry Miller, siehe Plexus (Henry Miller)
 Plexus Corporation
 Plexus Scientific